Dzeržinsk  è un toponimo slavo che indica 
 Dzeržinsk – città della Bielorussia
 Dzeržinsk – città della Russia
 Dzeržinsk – città dell'Ucraina

Pagine correlate 
Dzeržinskij